Omar Epps
Epps (Luisiana)

Desambiguação